Hieronder staat een lijst van vlaggen van Estische deelgebieden. Estland heeft vijftien provincies.

Zie ook
 Provincies van Estland

 
Estland
Vlaggen